Грибков Анатолій Іванович — генерал армії СРСР.
 Грибков Микола Іванович (1908-19089) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Грибков Микола Миколайович (1924—1945) — повний кавалер Ордена Слави.
 Грибков Павло Федорович (1922—2015) — п'ятиразовий кавалер медалей «За відвагу».
 Грибков Сергій Миколайович (1981—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.